Alfa Centrum w Gdańsku
 Alfa Centrum w Białymstoku
 Aura Centrum Olsztyna